Роботодавець — особа, яка використовує найману працю
 Роботодавець (2013) — американський трилер Френка Мерла